И́горь Башмако́в:
 Башмаков, Игорь Александрович (1938—2005) — доктор физико-математических наук.
 Башмаков, Игорь Николаевич (1943—2012) — народный художник Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.